Бластная клетка (тж. бласт) — незрелая клетка костного мозга:
Лимфобласт
Миелобласт